Les Égondontes () sont un clade qui regroupe l'ensemble des Bovidés autres que les Bovinés. Il regroupe la plupart de ce qu'on appelle communément « antilopes », ainsi que les Caprins. Leur nom signifie « à dents de chèvre ».

Dans les dernières classifications, ce clade correspond à la sous-famille Antilopinae l. s. dans un sens nettement élargi par rapport à son acception classique.

Description 

Ce groupe très diversifiée compte huit sous-familles (ou tribus) bien distinctes d'antilopes, et la sous-famille (ou tribu) des Caprinés qui regroupe les ovins et les caprins. Ces derniers sont par ailleurs quasiment absents du continent africain. La taille des espèces varie fortement, de  à près de . L'origine commune est détectable dans les similitudes des motifs de la robe de ces membres. Les cornes de ce groupe sont annelées transversalement, et il y a presque toujours des glandes proéminentes sous les yeux et entre les doigts des pattes antérieures.

Phylogénie 

La divergence entre Boodontia et Aegodontia remonterait à environ 23 Ma.

Bibliographie 
.
.
.
.
.

Notes et références 

Taxon inexistant en classification classique